Секарены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Секарены, включающей также сёла Корнешты и Новые Секарены.

География 
Село расположено на высоте 172 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Секэрень проживает 663 человека (357 мужчин, 306 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района